Sean Bergenheim (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur de hockey professionnel finlandais.

Carrière 
Les Islanders l'ont repêché en première ronde (22e au total) en 2002. Cet ailier gauche a commencé sa carrière dans les rangs junior de la ligue élite de Finlande, la SM-liiga.

Statistiques

Statistiques en club 

| rowspan="3"|2001-2002||Jokerit Helsinki|| SM-Liiga|| 28|| 2|| 2|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-  
|| Jokerit Helsinki|| Fin.Jr.A|| 23|| 11|| 19|| 30|| 36|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-  
|| Jokerit Helsinki|| Fin Jr.B|| -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 6|| 2|| 8|| 18
|-
| rowspan="2"|2002-2003|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 38|| 3|| 3|| 6|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|| Jokerit Helsinki|| Fin Jr.A|| 2|| 3|| 0|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Islanders de New York|| LNH|| 18|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-  
| 2003-2004|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH|| -|| -|| -|| -|| -|| 7|| 2|| 3|| 5|| 10
|-
|2003-2004|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 20|| 2|| 2|| 4|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-  
|2004-2005|| Sound Tigers de Bridgeport|| LAH|| 61|| 15|| 14|| 29|| 69|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Islanders de New York||LNH || 28|| 4|| 5|| 9|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH|| 55|| 25|| 22|| 47|| 112|| 7|| 0|| 2|| 2|| 24
|-   
| 2006-2007|| Frölunda HC|| Elitserien|| 14|| 5|| 7|| 12|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2006-2007||Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 9|| 1|| 4|| 5|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Islanders de New York||LNH || 78||10 || 12|| 22||62|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2008-2009|| Islanders de New York|| LNH || 59|| 15|| 9|| 24|| 64|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Islanders de New York||LNH || 63 ||10 ||13 ||23 ||45 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH || 80|| 14|| 15|| 29|| 56|| 16|| 9|| 2|| 11|| 8
|-
|2011-2012 ||Panthers de la Floride ||LNH || 62|| 17|| 6|| 23|| 48|| 7|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
| 2012-2013|| HIFK || SM-liiga || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Panthers de la Floride || LNH || 62 || 16 || 13 || 29 || 40 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan=2|2014-2015 || Panthers de la Floride || LNH || 39|| 8|| 10|| 18|| 34|| - || - || - || - || -
|-
| Wild du Minnesota || LNH || 17 || 1 || 0 || 1 || 6 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || CP Berne || LNA || 21 || 5 || 8 || 13 || 49 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| Frölunda HC || SHL || 32 || 5 || 9 ||  14 || 39 || 11 || 1 || 2 || 3 || 14
|-
| 2017-2018|| Frölunda HC || SHL || 4 ||1 ||2 ||	3 ||4 ||- || - || - || - || -

| 506 || 96 || 84 || 180 || 379 || 26 || 12 || 5 || 17 || 12

Statistiques internationales 
Bergenheim joue pour l'équipe de Finlande au niveau international.

|-
|2001 || align=left|Championnat du monde moins de 18 ans || 6 || 3 || 1 || 4 || 8 || align=left| Médaille de bronze
|-
|2002 || align=left|Championnat du monde moins de 18 ans || 8 || 8 || 4 || 12 || 6 || align=left|Quatrième place
|-
|2002 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || align=left| Médaille de bronze
|-
|2003 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 2 || 4 || 6 || 6 || align=left| Médaille de bronze
|- 
|2003 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 1 || 3 || 4 || 2 || align=left| Médaille de bronze
|-
|2006 || align=left|Championnat du monde || 9 || 2 || 1 || 3 || 4 || align=left| Médaille de bronze
|-
|2007 || align=left|Championnat du monde || 9 || 1 || 2 || 3 || 31 || align=left| Médaille d'argent
|-
|2008 || align=left|Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || align=left| Médaille de bronze

Références

Sources 
 Jokerit official website
 New York Islanders official website
 Sean Bergenheim - nhlfinns.com

Naissance en février 1984
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du CP Berne